Argo (mythologie), het schip van de argonauten
Argo (automerk), een Amerikaans automerk
Argo (ATV), een Canadese fabrikant van all-terrain- en amfibievoertuigen.
Argo (landbouw), een fabrikant van tractoren en landbouwmachines
Argo (webbrowser), een webbrowser
Schip Argo, een door Ptolemeus benoemd sterrenbeeld, nu gewoonlijk beschouwd als een groep kleinere sterrenbeelden
W.S.R. Argo, een studentenroeivereniging in Wageningen
Argo Media Groep, uitgever van onder andere Muziekkrant OOR
Argo Records, een Amerikaans platenlabel 
Argo (boei) een oceanografisch meetsysteem
Argo (2012), een film uit 2012
Argo (Alabama), een plaats in de Verenigde Staten
Argo (Griekse band), deelnemer aan het Eurovisiesongfestival 2016
Argo (ROV), een onbemand onderwaterverkenningstoestel
ARGO atletiek, een atletiekvereniging in Doetinchem
Argo City, een stad op Krypton uit de verhalen van DC Comics

Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs, de inrichtende macht van het Vlaamse gemeenschapsonderwijs